|-
| 38301 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38302 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38303 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38304 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38305 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38306 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38307 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38308 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38309 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38310 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38311 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38312 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38313 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38314 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38315 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38316 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38317 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38318 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38319 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38320 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38321 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38322 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38323 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38324 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38325 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38326 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38327 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38328 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38329 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38330 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38331 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38332 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38333 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38334 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38335 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38336 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38337 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38338 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38339 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38340 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38341 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38342 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38343 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38344 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38345 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38346 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38347 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38348 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38349 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38350 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38351 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38352 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38353 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38354 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38355 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38356 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38357 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38358 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38359 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38360 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38361 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38362 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38363 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38364 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38365 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38366 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38367 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38368 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38369 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38370 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38371 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38372 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38373 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38374 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38375 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38376 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38377 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38378 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38379 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38380 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38381 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38382 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38383 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38384 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38385 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38386 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38387 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38388 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38389 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38390 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38391 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38392 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38393 - ||  || 11 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38394 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38395 - ||  || 15 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38396 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38397 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38398 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38399 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38400 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-